Cominotto steht für:

 Cominotto, unbewohnter Inselfelsen der Republik Malta

Cominotto ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Cominotto (1901–1967), italienischer Sprinter und Mittelstreckenläufer
 Jürgen Cominotto (* 1952), deutscher Bildhauer und Künstler